El término Biblioteca del Congreso puede referirse:

a la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina;
a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos;
a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile;
a la Biblioteca del H. Congreso de la Unión de México.